

Persone 
Antonella Capriotti
Cecilia Capriotti
Fiorenzo Capriotti
Martina Capriotti (Cappy 2023)